Hartbeespoortdam steht für:
 Hartbeespoort-Stausee, einen Stausee in Südafrika
 Aerial Cableway Hartbeespoort, eine Seilbahn in Südafrika
 (1914) Hartbeespoortdam, einen nach dem Staudamm benannten Asteroiden